Carlos Salinas de Gortari kan syfta på:

 Carlos Salinas de Gortari, mexikansk president

Geografi

Mexiko 

 Carlos Salinas de Gortari, Veracruz, Maltrata, 
 Carlos Salinas de Gortari, Champotón, 
 Carlos Salinas de Gortari, Carmen, 
 Carlos Salinas de Gortari, Chiapas, Tapachula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar